Севастопольська вулиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь міста Севастополь.

 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Севастопольська — вулиця у місті Львові.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 У місті Суми:
 1-а Севастопольська вулиця;
 2-а Севастопольська вулиця.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Севастопольська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці